Александр Яковлевич Шумский (2 декабря 1890, деревня Боровая Рудня Волынская губерния — 18 сентября 1946, Саратов) — украинский революционер, советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился в рабочей семье. Окончив сельскую двухклассную школу, работал на лесопильном заводе, затем техником-мелиоратором. Участвовал в работе социалистических кружков, с 1908 года — член Украинской социал-демократической спилки. В 1911 году приехал в Москву, где сдал экстерном экзамены за среднюю школу. Получив аттестат зрелости, поступил в Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. Окончил его исторический факультет.

В период Первой мировой войны А. Я. Шумский активно работал в украинских социалистических организациях. Попав под подозрение охранного отделения, Шумский в 1916 году уехал на гидротехнические работы в Закаспийский край. Вернулся в Москву, где был арестован и отправлен на фронт.

После Февральской революции Шумский избирался членом корпусного, армейского, а потом фронтового комитета солдатских депутатов. После образования земельных комитетов его избрали членом Киевского губернского земельного комитета, а потом председателем Волынского земельного комитета. В 1917—1919 годах был одним из лидеров левого крыла Украинской партии социалистов-революционеров, затем входил в ЦК отдельной партии боротьбистов. В январе 1918 года вместе с другими левыми украинскими эсерами выступил против Центральной рады. Во время второго прихода советской власти на Украину в 1919 году он занимал пост народного комиссара просвещения Украины.

В 1920 году, после окончательного установления на Украине Советской власти, А. Я. Шумский был членом президиума ЦИК Украины и членом Политбюро ЦК КП(б)У. В период наступления Врангеля и Пилсудского он был командирован президиумом ЦИК Украины на должности председателя сначала Полтавского, а потом Одесского губернского исполкома; состоял он и членом реввоенсовета XII армии.

С 1920 года работал в народном комиссариате иностранных дел. Был членом делегации на мирных переговорах с Польшей. В 1921—1923 — полпред УССР в Польше. В 1921 году на 3-м конгрессе Коминтерна избран членом Исполкома Коминтерна. Был также членом президиума ЦИК СССР. В феврале 1922 года возглавлял делегацию советского правительства по заключению торгового договора с Польшей.

В 1924—1927 годах снова народный комиссар просвещения Украины. Активно проводил политику украинизации. Предлагал выдвинуть на пост председателя Совнаркома Гринько, на пост Политсекретаря ЦК КП(б)У — Чубаря.

В 1927 году, в связи с дискуссией по национальному вопросу, позиция А. Я. Шумского была осуждена партией и Коминтерном, и он был откомандирован с Украины на работу в Ленинград. Несмотря на развязанную в СССР кампанию против «шумскизма», со смещённым наркомом просвещения солидаризовалось большинство Коммунистической партии Западной Украины.

С 1927 — ректор Ленинградского Института народного хозяйства имени Ф.Энгельса. В 1929—1930 годах — ректор Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина.

13 мая 1933 года Шумский был арестован по обвинению в принадлежности к «Украинской военной организации» и 5 сентября приговорён Коллегией ОГПУ к 10 годам содержания в Соловецком лагере. В 1935 году заключение в лагере было заменено ссылкой в Красноярск.

17 июля 1946 года пытался покончить жизнь самоубийством («Літературна Україна».- 25 лютого 1993).

В сентябре 1946 года сотрудниками НКВД под руководством П. А. Судоплатова с участием Г. Майрановского он был вывезен из Красноярска и 18 сентября в Саратове (по дороге в Киев) убит (видимо, отравлен) по предложению Л. М. Кагановича и Н. С. Хрущёва.

Реабилитирован в 1958 году.

19 апреля 2011 года в Житомире установлена мемориальная доска на доме, где жил и работал А. Я. Шумский.

См. также 
Торговое представительство РСФСР в Польше

Примечания

Ссылки 

 Биография  на официальном сайте СПбГПУ
 Сталин. Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У

Революционеры Российской империи
Революционеры Украины
Украинские эсеры
Боротьбисты
Члены Коммунистической партии Украины (1917—1991)
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Члены Исполкома Коминтерна
Члены Президиума ЦИК СССР
Члены Президиума ВУЦИК
Народные комиссары просвещения УССР
Послы Украины в Польше
Выпускники Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского
Ректоры Санкт-Петербургского политехнического университета
Расстрелянное возрождение
Репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Убитые в результате операций советских спецслужб